Андре́ас Ланг (; ) — немецкий кёрлингист, третий в команде Германии на Олимпийских играх 2010 года.

Достижения 
 : серебро ().
 : бронза ().

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу